Johann Philipp von Lamberg ist der Name folgender Personen:

* Johann Philipp von Lamberg (Bischof) (1652–1712), Bischof von Passau
 Johann Philipp von Lamberg (Kämmerer) (1684–1735), kaiserlicher Kämmerer und Oberstlandjägermeister in Tirol